Trebinje est un toponyme qui peut désigner :
Trebinje, une ville au sud-est de la Bosnie-Herzégovine, dans la République serbe de Bosnie ;
Trebinje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica.